Franciaország
Pleine-Selve, település Aisne megyében
Pleine-Selve, település Gironde megyében